

Ковентрі — місто, штат Коннектикут
 Ковентрі — місто, штат Нью-Йорк
 Ковентрі — місто, штат Род-Айленд
 Ковентрі — місто, штат Вермонт